Een verkeersweg:
 M1.12 (Servië)
 Een voormalige verkeersweg:
 M1.12 (Joegoslavië)